Петровский  — поселок в Большечерниговском районе Самарской области. Административный центр сельского поселения Петровский.

География 
Находится на расстоянии примерно 35 километр по прямой на запад-северо-запад от районного центра села Большая Черниговка.

История
Поселок образовался в последнем десятилетии XIX века на земле, принадлежавшей самарским купцам Шихобаловым. Появление хутора Петровского и конного завода при нем обязано, прежде всего, Шихобалову Петру. В поселке также был устроен пруд, большой, глубокий и довольно ухоженный.

Население 

Постоянное население составляло 410 человек в 2002 году (русские 89%) .

Примечания 

Населённые пункты Большечерниговского района